Балка Довга () — балка (річка) в Україні у Красноградському районі Харківської області. Ліва притока річки Берестової (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина балки приблизно 9,37 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,98  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,17 . Формується декількома балками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-західній стороні від села Лип'янка. Тече переважно на північний захід через село Петрівку і на південній околиці села Іванівське впадає у річку Берестову, праву притоку річки Орелі.

Цікаві факти 
 У XIX столітті на балці у селі Петрівка існувало багато вітряних млинів, а у минулому столітті — 1 газгольдер та декілька газових свердловин.

Примітки 

Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Красноградського району